Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce nożnej, które wystąpiły podczas XVIII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Niemczech w dniach od 9 czerwca do 9 lipca 2006 roku.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2005-06.
 Liczba występów i goli na 8 czerwca 2006, czyli dzień przed rozpoczęciem mistrzostw.
 Zawodnicy oznaczeni literą k to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:LM – liczba meczów w kadrzeLB – liczba bramek w kadrzeB – bramkarzO – obrońcaP – pomocnikN – napastnik

Grupa A

Trener:  Luis Fernando Suárez (ur. 23 grudnia 1959)

Napastnik Franklin Salas nie zdołał się wykurować po kontuzji kolana.

Kostaryka 
Trener:  Alexandre Guimarães (ur. 07.11.1959)

21-letni napastnik Roy Miller został skreślony w ostatniej fazie selekcji.

Trener:  Jürgen Klinsmann (ur. 30 lipca 1964)

Klinsmann nie włączył do mundialowej kadry dotychczasowego lidera ataku Kevina Kurányi (Schalke 04 Gelsenkirchen) oraz pomocników Fabiana Ernsta (Werder Brema) i Sebastiana Deislera (Bayern Monachium). Doświadczony defensor Christian Wörns (Borussia Dortmund) na początku roku został wyrzucony z kadry za publiczne krytykowanie poczynań selekcjonera. 36-letniemu Mehmetowi Schollowi (Bayern Monachium) w uzyskaniu pierwszego po czteroletniej przerwie powołania do reprezentacji nie pomogła petycja podpisana przez 175 tysięcy kibiców.

Trener:  Paweł Janas (ur. 4 marca 1953)

Paweł Janas zapowiedział, że o tym, kto pojedzie na mistrzostwa decydować będzie aktualna forma, a nie dawne zasługi. Stąd brak w kadrze Jerzego Dudka, który w bramce u grywał sporadycznie, Tomasza Kłosa, popełniającego w ostatnim czasie wiele błędów w defensywie Wisły Kraków oraz Tomasza Frankowskiego, który wiosną 2006 roku w barwach Wolverhampton Wanderers nie strzelił gola. W porównaniu z drużyną, która wygrała eliminacje do mundialu zabrakło także Tomasza Rząsy. Zamiast doświadczonego obrońcy ADO Den Haag selekcjoner powołał nieznanego szerzej Seweryna Gancarczyka. Mimo udanych gier w lidze rosyjskiej, bramkarz Wojciech Kowalewski musiał ustąpić miejsca młodszemu Łukaszowi Fabiańskiemu. Damian Gorawski (FK Moskwa), który znalazł się w gronie ”23” wybrańców Janasa, nie przeszedł testów medycznych i w ostatniej chwili został zmieniony przez Bartosza Bosackiego. W kadrze na mistrzostwa zabrakło także króla strzelców Ekstraklasy 2005/2006 i mającego za sobą jeden mecz w reprezentacji Grzegorza Piechny (Kolporter Korona Kielce), który w rundzie wiosennej tego sezonu strzelił zaledwie kilka bramek.

Grupa B

Anglia 
Trener:  Sven-Göran Eriksson (ur. 05.02.1948)

W miejsce Shauna Wrighta-Phillipsa (Chelsea F.C.) i Jermaina Defoe (Tottenham Hotspur) powołanie otrzymali dwaj nastolatkowie 19-letni Aaron Lennon z Tottenhamu i dwa lata młodszy Theo Walcott (Arsenal F.C.), który nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu w Premiership. Selekcjoner Eriksson zdecydował się włączyć do ”23” kontuzjowanego Wayne’a Rooneya z Manchesteru United, mimo iż ten nie zagra w spotkaniach grupowych. Tuż po ogłoszeniu list startowych kontuzji doznał trzeci bramkarz Robert Green (Norwich City).

Paragwaj 
Trener:  Anibal Ruiz (ur. 30.12.1941)

Szwecja 
Trener:  Lars Lagerbäck (ur. 16.07.1948)

Trynidad i Tobago 
Trener:  Leo Beenhakker (ur. 02.08.1942)

Grupa C

Argentyna 
Trener:  José Néstor Pekerman (ur. 03.09.1949)

Zamiast Juan Sebastiána Veróna Néstor Pekerman wolał młodszego Javiera Mascherano. Selekcjoner zrezygnował także z doświadczonych obrońców Javiera Zanettiego i Waltera Samuela, których pozycja w Interze Mediolan jest niepodważalna.

Holandia 
Trener:  Marco van Basten (ur. 31.10.1964)

Na miejsce w kadrze liczyli także młodzi Klaas-Jan Huntelaar (AFC Ajax), najlepszy strzelec ligi holenderskiej, oraz Barry Opdam (AZ Alkmaar), który był podstawowym obrońcą w grach eliminacyjnych. Przeżywający w ostatnim sezonie renesans formy pomocnik Clarence Seedorf (AC Milan) i napastnik Roy Makaay (Bayern Monachium), a także Edgar Davids (Tottenham Hotspur), nigdy nie byli ulubieńcami selekcjonera Marco van Bastena. Za to jeden z jego faworytów urodzony w Wybrzeżu Kości Słoniowej 20-letni Salomon Kalou (Chelsea F.C.), mimo iż wstawił się za nim sam Johan Cruyff, nie uzyskał na czas holenderskiego obywatelstwa.

Serbia i Czarnogóra 
Trener:  Ilija Petković (ur. 22.09.1945)

Trener:  Henri Michel (ur. 28 października 1947)

Grupa D

Angola 
Trener:  Luís de Oliveira Gonçalves (ur. 22.06.1960)

Iran 
Trener:  Branko Ivanković (ur. 28.02.1954)

Meksyk 
Trener:  Ricardo La Volpe (ur. 06.02.1952)

Brak powołania dla 33-letniego Cuauhtemoca Blanco skończył się masowym wyjściem kibiców na ulice miasta Meksyk i żądaniami natychmiastowego zdymisjonowania trenera reprezentacji. Ricardo La Volpe tłumaczył swoją decyzję słabszą formą doświadczonego pomocnika, ale dziennikarze twierdzili, że powodem nieobecności dotychczasowego lidera drużyny narodowej był jego konflikt z argentyńskim szkoleniowcem. Następcą Blanco miał być urodzony w Argentynie Walter Gaitán, ale władze Meksyku odmówiły przyznania mu obywatelstwa.

Portugalia 
Trener:  Luiz Felipe Scolari (ur. 09.11.1948)

Uraz wyeliminował lidera linii defensywnej Jorge Andrade oraz, w przededniu mistrzostw, trzeciego bramkarza Brunona Vale. W Portugalii głośno komentowano nieobecność pominiętego przez Scolariego Ricardo Quaresmy.

Grupa E

Czechy 
Trener: Karel Brückner (ur. 13.11.1939)

Ghana 
Trener:  Ratomir Dujković (ur. 24.01.1946)

Stany Zjednoczone

Włochy 
Trener:  Marcello Lippi (ur. 11.04.1948)

Kontuzja kolana wykluczyła Christiana Vieriego. W domu zostali także 24-letni Antonio Cassano, który po transferze do Realu Madryt stracił miejsce w pierwszej jedenastce reprezentacji, oraz Cristiano Lucarelli z AS Livorno. Marcello Lippi nie znalazł miejsca dla doświadczonego Christiana Panucciego i Paolo Maldiniego ; zamiast nich wybrał obrońców US Palermo, ósmego zespołu Serie A, który stracił aż 52 bramki.

Grupa F

Australia 
Trener:  Guus Hiddink (ur. 08.11.1946)

Brazylia 
Trener:  Carlos Alberto Parreira (ur. 27.02.1943)

Chorwacja

Japonia

Grupa G

Francja 
1 Landreau • 2 Boumsong • 3 Abidal • 4 Vieira • 5 Gallas • 6 Makélélé • 7 Malouda • 8 Dhorasoo • 9 Govou • 10 Zidane • 11 Wiltord • 12 Henry • 13 Silvestre • 14 Saha • 15 Thuram • 16 Barthez • 17 Givet • 18 Diarra • 19 Sagnol • 20 Trezeguet • 21 Chimbonda • 22 Ribéry • 23 Coupet • Trener: Domenech

Korea Południowa 
Trener:  Dick Advocaat (ur. 27.09.1947)

Szwajcaria 
Trener:  Jakob „Köbi” Kuhn (ur. 12.10.1943)

Pomocnik Benjamin Huggel został zdyskwalifikowany przez FIFA za udział w bójce po drugim meczu barażowym do mistrzostw świata z Turcją. Na mundial nie pojechał także napastnik Johan Vonlanthen, wyeliminowany przez kontuzję.

Togo

Grupa H

Arabia Saudyjska 
Trener:  Marcos Paquetá (ur. 27.05.1958)

Hiszpania 
Trener:  Luis Aragonés (ur. 28.07.1938)

Na ostatnim etapie selekcji odpadli: Fernando Morientes (), Ivan Helguera i Guti (obaj Real Madryt), Albert Luque (Newcastle United) oraz Iván de la Peña i Raul Tamudo (obaj Espanyol Barcelona). Rezerwowym bramkarzem był 37-letni Santiago Cañizares, a nie młodszy o trzynaście lat Víctor Valdés, z Barceloną zwycięzca Ligi Mistrzów 2005-06. Kilka dni przed turniejem poważnego urazu doznał zgłoszony do „23” Asier del Horno (Chelsea F.C.).

Tunezja

Ukraina

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006